Colegio de San Esteban puede referirse a:
 Colegio dominico de Salamanca -Convento de San Esteban (Salamanca)-
 Colegio jesuita de Murcia -Palacio de San Esteban (Murcia)-
 Colegio episcopal de San Esteban (Estrasburgo)
 Colegio de San Esteban (Delhi)